Mondiali 1898 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1898:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1898 – 6ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1898 – 3ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1898 – 6ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1898 – 2ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1898 – 2ª edizione